hak – urządzenie techniczne do zawieszania lub zaczepiania przedmiotów
 hak chirurgiczny – narzędzie do rozciągania brzegów ran operacyjnych
 hak – przyrząd asekuracyjny we wspinaczce
 hak holowniczy – zaczep do mocowania liny holowniczej
 "Hak" – miejska legenda
 Hak – polski zespół muzyczny